Олена Олегівна Бовіна (; нар. 10 березня 1983)  — колишня професійна російська тенісистка. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 14 досягнула в квітні 2005 року.

Головні фінали

Мікст: 2 (1–1)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 6 (3–3)

Парний розряд: 8 (5–3)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 11 (8-3)

Парний розряд: 17 (11–6)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Примітки

Посилання 
 
 

Спортсмени Москви
Російські тенісистки
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті